7+3 (химиотерапия)#Стандартные дозы цитарабина плюс митоксантрон (режим MA или MAC)
 мА — миллиампер, одна тысячная доля электротока в один Ампер, 1mA = A = 10-3А